Kissi bezeichnet:
 Kissi (Burkina Faso), Ort im Norden Burkina Fasos
 Kissi (Sprache), Atlantische Sprache des Volkes der Kissi
 Kissi (Volk), Ethnie in Westafrika

Kissi ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Louis Kissi (* 1992), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kisi